

Império Bizantino

Imperadores
  
  
  
  
  , coimperador com o seu pai João VII Paleólogo

Outros bizantinos
 Andrónico Ângelo , general
 Andrónico Contostefano , general e almirante
 Andrônico Calisto (c. 1476), teólogo bizantino

Imperadores da Trebizonda

Outras pessoas
 Andrónico de Cirro (c. ), astrónomo grego
 Andrónico de Rodes (c. ), filósofo grego
 Andrônico da Panônia (), um dos primeiros cristãos seguidores de Jesus
 Andrônico de Constantinopla (), oficial romano

Ficção
 Titus Andronicus, uma tragédia de William Shakespeare

Ver também 
 

Desambiguações de prenomes